Fontes bezeichnet
 lateinisch Quellen, auch in der Geschichtswissenschaft, siehe Quelle (Geschichtswissenschaft)
 Fontès, französische Gemeinde

Gemeinden in Portugal:
 Fontes (Abrantes)
 Fontes (Santa Marta de Penaguião)

Fontes ist der Familienname folgender Personen:
 Amando Fontes (1899–1967), brasilianischer Schriftsteller
 António Maria de Fontes Pereira de Melo (1819–1887), portugiesischer Politiker
 Dagoberto Fontes (* 1943), uruguayischer Fußballspieler
 Dulcênio Fontes de Matos (* 1958), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Campina Grande
 Erica Fontes (* 1991), portugiesische Pornodarstellerin
 Hermes Fontes (1888–1930), brasilianischer Schriftsteller
 Ignacio Fontes (* 1998), spanischer Leichtathlet 
 Luis Fontés (1912–1940), englischer Rennfahrer und Flieger
 Yaí Fontes (* 1988), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fonte
 Font